Мюррей Крейвен (,  20 липня 1964, Медисин-Гет) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року в ЗХЛ.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Філадельфія Флаєрс», «Гартфорд Вейлерс», «Ванкувер Канакс», «Чикаго Блекгокс» та «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 1189 матчів у НХЛ, включаючи 118 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади в складі якої став срібним призером чемпіонату світу 1991 року.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»